Sopwith kan syfta på:

 Thomas Sopwith (1888–1989), en brittisk flygpionjär
 Sopwith Aviation Company – en brittisk flygplanstillverkare
 Sopwith Camel – ett brittiskt enmotorigt flygplan (biplan) som användes i första världskriget
 Sopwith Cuckoo – ett engelskt torpedflygplan från första världskriget
 Sopwith Dolphin –  ett enmotorigt jaktflygplan från första världskriget
 Sopwith Pup – ett engelsktillverkat jaktflygplan från första världskriget
 Sopwith Atlantic – ett experiment långdistansplan från 1919
 Sopwith (datorspel) – ett datorspel från 1984